Helikon steht für:
 Helikon (Gebirge), ein Gebirge in Böotien, Griechenland
 Helikon von Kyzikos (4. Jh. v. Chr.), griechischer Mathematiker
 Helikon (Zeitschrift), Rivista di tradizione e cultura classica dell'Università di Messina, ein altertumswissenschaftliches Periodikum
 Helikon (Literaturpreis), ein bulgarischer Literaturpreis
 ein Blasinstrument, siehe Helikon (Musikinstrument)

Siehe auch:
 Helicon
 Helikon-Oper
 Helikonstimmplatten